Кимчхо́н (, Gimcheon-si) — город в провинции Кёнсан-Пукто, Южная Корея. Расположен на главной магистрали страны — автодороге Сеул-Пусан.

История 
В эпоху Самхан на территории современного Кимчхона располагались племенные союзы под названием Каммунгук и Чуджомагук, которые во времена Трёх государств были объединены государством Силла в единую административную единицу Каммунджу, которая во время Объединённого Силла была повышена в статусе до уезда и стала называться Кэрёнгун (уезд Кэрён). Постепенно разрастаясь и вбирая в себя соседние поселения, Кэрён просуществовал до 1914 года, когда был соединён с окрестными территориями, образовав Кимчхонгун (уезд Кимчхон). В 1949 году Кимчхон получил статус города (си). С тех пор город претерпевал небольшие административные реформы и   менял свои границы (последнее изменение произошло в 2000 году).

География 
Кимчхон расположен в западной части провинции Кёнсан-Пукто. На западе и юге граничит с провинциями Кёнсан-Намдо и Чхунчхон-Пукто, на севере — с Санджу, на востоке и юго-востоке с Куми, а на юго-западе — с Сонджу. Ландшафт преимущественно горный. Через город проходит крупнейшая транспортная артерия страны — автомагистраль Кёнбу, соединяющая Сеул и Пусан.

Туризм и достопримечательности 
В Кимчхоне расположен ряд исторических и культурных достопримечательностей, основные из которых включают:
 Буддийский монастырь Чикчиса (V век)
 Буддийский монастырь Чхонъамса (IX век)
 Святилище Судоам (IX век)
 Парк скульптур на реке Чикчичхон

Города-побратимы 
  Нанао, Япония
  Чэнду, Китай
  Канбукку, район Сеула, Южная Корея

Символы 
 Цветок: слива
 Птица: серая цапля
 Дерево: сосна
 Маскот: виноградинки Сэгоми и Тальгоми, персонифицирующие главную отрасль сельского хозяйства уезда — выращивание винограда.

См. также 
 Города Южной Кореи

Примечания

Ссылки 
 
 Страница города в вики-энциклопедии Galbijim 

Города Республики Корея
Кёнсан-Пукто